École de Bruxelles peut faire référence à :
 l'École de Bruxelles, un style de bande dessinée,
 l'École de Bruxelles, une école de pensée philosophique et juridique.